Název Svojanov má více sídel:

 Svojanov, městys v okrese Svitavy
 Svojanov (Bouzov), část obce Bouzov v okrese Olomouc
 Svojanov (Borušov), část obce Borušov v okrese Svitavy
 Starý Svojanov, část městyse Svojanov v okrese Svitavy
 Svojanov (hrad), hrad v blízkosti obce Svojanov v okrese Svitavy

Externí odkazy